ФА Шауляй () е литовски футболен отбор от град Шауляй. Състезава се в А Лига, най-високото ниво на литовския футбол.

Клубът е основан през 2007 година и домакинства на стадион „Савивалдибе“, който е с капацитет от 3430 места.

Успехи 
 Първа лига:
  Победител (1): 2021

Сезони (2010 – …)

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 А Лига Официален сайт
  Профил на клуба в сайта soccerway
  Профил на клуба в сайта Sofascore
  Профил на клуба в сайта Globalsportsarchive

Литовски футболни отбори